Mesner steht für:
 Küster, Kirchendiener

Mesner ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Mesner (* 1960), österreichische Historikerin

Siehe auch:
 Messner, Mesmer, Messmer